Kossendey ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Kossendey (* 1966), deutscher Manager
 Thomas Kossendey (* 1948), deutscher Politiker (CDU), MdB